Imię:
 Annie (imię) − imię żeńskie

Osoby:
 Annie − norweska piosenkarka

Filmy:
 Annie (film 1982) − amerykański film w reżyserii Johna Hustona
 Annie (film 1999) − amerykański film w reżyserii Roba Marshalla
 Annie (film 2014) − amerykański film w reżyserii Willa Glucka

Musical:
 Annie (musical) − musical z 1977 roku z muzyką Charlesa Strouse'a

Nagrody:
 Annie (nagroda filmowa) − nagroda filmowa przyznawana w dziedzinie filmu animowanego